Bredinia är ett släkte av nattsländor. Bredinia ingår i familjen smånattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Smånattsländor
Bredinia